Веза́к ():

 Везак — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Везак — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.